Выборы в законодательную палату парламента Республики Узбекистан проводились в конце 2014 — начале 2015 г.г. Основной тур прошел 21 декабря 2014 года. Дополнительное голосование проведено 4 января 2015 года в 22 округах.

Избирательная система 
Из 150 депутатов Законодательной палаты 135 избираются по мажоритарной системе в одномандатных округах (голосование проходит в два тура), а 15 мест зарезервировано для Экологического движения Узбекистана.

Участники 
Все 4 официально зарегистрированные политические партии Узбекистана (УзЛиДеП, НДПУ, Миллий Тикланиш, Адолат) выразили желание принять участие в парламентских выборах. Кроме них участвуют самовыдвиженцы.

Основные даты 

 15 сентября 2014 года — начало избирательной кампании
 не позднее 7 октября 2014 года — образование 135 избирательных округов по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и опубликование их списков с указанием границ округов и численности избирателей
 не позднее 12 октября 2014 года — представление политическими партиями соответствующих документов в Центральную избирательную комиссию Республики Узбекистан для участия в выборах
 не позднее 12 октября 2014 года — утверждение персонального состава окружных избирательных комиссий
 с 17 октября по 6 ноября 2014 года — выдвижение кандидатов в депутаты политическими партиями
 не позднее 22 октября 2014 года — образование избирательных участков
 не позднее 9 ноября 2014 года — прием документов от политических партий для регистрации кандидатов в депутаты
 не позднее 11 ноября 2014 года — образование участковых избирательных комиссий
 не позднее 16 ноября 2014 года — регистрация кандидатов в депутаты
 не позднее 6 декабря 2014 года — представление избирательными комиссиями для всеобщего ознакомления списков избирателей
 не позднее 11 декабря 2014 года — оповещение избирательными комиссиями избирателей о времени и месте голосования
 с 11 по 19 декабря 2014 года — досрочное голосование
 19 декабря 2014 года — окончание предвыборной агитации
 20 декабря 2014 года — день тишины
 21 декабря 2014 года — выборы
 не позднее 31 декабря 2014 года — сообщение об итогах выборов
 не позднее 4 января 2015 года — второй тур голосования в округах, где ни один кандидат не набрал более 50 % голосов избирателей

Результаты 
По результатам первого тура были избраны депутаты по 113 избирательным округам. В оставшихся 22 округах 4 января 2015 года был проведён второй тур голосования.

Критика 
Независимые СМИ Узбекистана называют выборы «политическим шоу» и «спектаклем для иностранных наблюдателей». Также, по результатам социологического опроса, проведённого веб-изданием «UzMetronom» в Ташкенте и Ташкентской области, большинство избирателей не интересуется темой выборов, а также не знает названий политических партий Узбекистана.

Примечания

Ссылки 
 Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан
 Заявление о предварительных результатах и выводах  БДИПЧ
 Заявление Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов

Выборы в Узбекистане
2014 год в Узбекистане
2015 год в Узбекистане